Die Schubfestigkeit ist eine Stoffkonstante, die den Widerstand eines Werkstoffs gegen Abscherung beschreibt, also gegen eine Trennung durch Kräfte, die zwei einander anliegende Flächen längs zu verschieben suchen.

Die Schubfestigkeit wird bestimmt durch den Schubmodul, auch Gleitmodul genannt.

Die theoretische Schubfestigkeit ist zu unterscheiden von der tatsächlich messbaren Schubfestigkeit, die aufgrund von Störungen im Kristallaufbau erheblich geringer ist. Diese wird häufig mit der Scherfestigkeit gleichgesetzt.

Quellen

Weblinks 
 Überlegung zur maximalen Scherspannung
 Theoretische und tatsächliche Schubfestigkeit (PDF; 11,7 MB)

Festigkeit
Werkstoffeigenschaft